SMS „Baden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od Wielkiego Księstwa Badenii:
 SMS „Baden” – fregata pancerna typu Sachsen, w służbie w latach 1883-1910
 SMS „Baden” – pancernik typu Bayern, w służbie od 1916 roku, po zakończeniu I wojny światowej przejęty przez Wielką Brytanię, zatopiony jako okręt-cel 16 sierpnia 1921 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich